Makta peut désigner : 

László Makra, climatologue, professeur d'université
Makra (cheval), race de chevaux